

Luoghi 
 Regno Unito
Forest Hill – distretto di Lewisham, Londra
 Forest Hill – villaggio della parrocchia civile di Forest Hill with Shotover, Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
Forest Hill – villaggio della Parrocchia di Rapides, Louisiana
Forest Hill – città della Contea di Tarrant, Texas

Pagine correlate 
Forest Hills